Garda je lahko:
 garda, elitna vojaška formacija
 Garda, Verona (Italija)